Аблаєв — кримськотатарське і башкирське прізвище; має жіночу форму Аблаєва.

Персоналії 
 Аблаєв Амза Меметович (1921—1998) — діяч кримськотатарського національного руху.
 Аблаєв Енвер Назимович ( 1977) — український спортсмен.
 Аблаєв Іззет Джемільович ( 1940) — кримський художник-ювелір, кераміст.
 Аблаєв Рефат Ганійович (1934—2012) — радянський кримськотатарський борець класичного стилю, дворазовий чемпіон СРСР з греко-римської боротьби. Почесний майстер спорту СРСР (1963), Заслужений тренер СРСР (1971).
 Аблаєв Еміралі Сеитибраимович ( 1962)  — російський и кримсько-татарський релігійний діяч. Муфтій Республіки Крим.

Кримськотатарські прізвища
Башкирські прізвища